Vik ist der Name folgender geographischer Objekte

in der Antarktis:
 Kap Vik, Kap von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln

auf den Färöern:
 Kurzform für den Ort Haldórsvík

in Island:
 Vík í Mýrdal

in Norwegen:
 Vik, Kommune in der Provinz Vestland, siehe Vik (Kommune)
 Vika, geschichtliche Gegend um den Oslofjord, siehe Viken (Landschaft)
 Stadtgebiet von Oslo bei Aker Brygge
 Vik, Ort in der Sortland Kommune in der Provinz Nordland
 Vik, Ort in der Sømna Kommune in der Provinz Nordland
 Vik, Ort in der Vestnes Kommune in der Provinz Møre og Romsdal
 Vik i Flatanger, Ort in der Flatanger Kommune, Trøndelag
 Vikjo, Ort in der Os-Kommune, eine Kurzform des Namens Mobergsvikjo

in Schweden:
 Vik (Simrishamn), Ort in der Provinz Skåne län, Gemeinde Simrishamn
 Vik (Strängnäs), Ort in der Provinz Södermanlands län, Gemeinde Strängnäs
 Vik (Södertälje), Ort in der Provinz Stockholms län, Gemeinde Södertälje
 Schloss Vik bei Uppsala

Vik ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Petrea Vik (* 1933), norwegische Politikerin
 Bjarte Engen Vik (* 1971), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Bjørg Vik (1935–2018), norwegische Schriftstellerin
 Božena Viková-Kunětická (1862–1934), tschechische Schriftstellerin und Politikerin
 Ragnar Vik (1893–1941), norwegischer Segler
 Robin Vik (* 1980), tschechischer Tennisspieler

VIK steht als Abkürzung für:
 Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

Siehe auch:
 Vig
 Wieck
 Wiek
 -wik
 Wyk (Begriffsklärung)

Abkürzung